Зарудний — українське прізвище.

Чоловіки 
 Зарудний Богдан Васильович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Зарудний Григорій Федорович (?-1687-1708-?) — полковий осавул Миргородського козацького полку у 1688 –1690 роках, та Полковий суддя Миргородського козацького полку у 1690–1708 роках. Брав участь у Кримських походах 1687 та 1689 років. У 1699 році був послом до султана Османської імперії.
 Зарудний Іван Петрович (1670—1727) — український архітектор в Московії
 Зарудний Микола Олексійович (1859—1919) — український зоолог-орнітолог 
 Зарудний Микола Якович (1921—1971) — український письменник, сценарист
 Зарудний Олександр Сергійович (1891—1918) — український політичний і державний діяч
 Зарудний Олексій Борисович (1970) — український політичний діяч
 Самійло Богданович-Зарудний (? —1648—1664—?) — генеральний суддя Війська Запорізького
 Зарудний Сергій Іванович (1821—1887) — державний діяч Російської імперії

Жінки 
 Зарудна Варвара Михайлівна — оперна співачка (ліричне сопрано) та музичний педагог, професор Московської консерваторії,
 Зарудна Наталія Миколаївна — український дипломат, Надзвичайний та Повноважний Посол України.

Рід 
 Зарудні — український козацький шляхетський старшинський і дворянський рід Запорізького війська та Російської імперії.

Джерела та література 
 В. В. Томазов. Зарудні  // 
 

Українські прізвища